El nombre de Iglesia de San Bartolomé es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Bartolomé.

Advocación 
 San Bartolomé el Apóstol – Festividad: 24 de agosto (occidente); 11 de junio (oriente); 8 de diciembre (armenios);

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania 
Bartholomäuskirche
 Iglesia de San Bartolomé (Berchtesgadener Land) (:w:de), iglesia colegial en la ciudad de Berchtesgadener Land;

en Bélgica 
 Colegiata Saint-Barthélemy de Lieja (:w:fr), iglesia colegial en la ciudad de Lieja;

en Canadá 
St. Bartholomews Church
 Iglesia de San Bartolomé (Ottawa) (w:en), iglesia anglicana en la ciudad de Ottawa;

en Chile 
 Iglesia de San Bartolomé (Livilcar), iglesia católica en Livilcar;

en España 
 Iglesia de San Bartolomé (Altorricón), en la localidad de Altorricón, provincia de Huesca;
 Iglesia de San Bartolomé (Andújar) (B.I.C.), en la ciudad de Andújar, provincia de Jaén;
 Iglesia de San Bartolomé (Basardilla) (B.I.C.), en la localidad de Basardilla, provincia de Segovia;
 Iglesia de San Bartolomé (Bellpuig) (B.I.C.), de Bellpuig/Bellpuig dUrgell;
 Iglesia de San Bartolomé (Belmonte) (B.I.C.), de Belmonte;
 Iglesia de San Bartolomé (Benicarló), en la localidad de Benicarló, provincia de Castellón;
 Iglesia de San Bartolomé (Bergua) (B.I.C.), de Bergua;
 Iglesia de San Bartolomé (Bienservida) (B.I.C.), de Bienservida;
 Iglesia de San Bartolomé (Campisábalos) (B.I.C.), de Campisábalos;
 Iglesia de San Bartolomé (Carcagente), en la localidad de Carcagente, provincia de Valencia;
 Iglesia de San Bartolomé (Cogullada) (B.I.C.), de Cogullada;
Capilla de San Bartolomé (Córdoba) (B.I.C.), de Córdoba;
 Iglesia de San Bartolomé (Cuéllar), de Cuéllar, provincia de Segovia;
 Iglesia de San Bartolomé (Cumbres de San Bartolomé) (B.I.C.), de Cumbres de San Bartolomé;
 Iglesia de San Bartolomé Apóstol (Espejo) (B.I.C.), en la localidad de Espejo, provincia de Córdoba;
 Iglesia de San Bartolomé (Fresnedillas de la Oliva), iglesia en la localidad de Fresnedillas de la Oliva, Comunidad de Madrid;
 San Bartolomé de Gavín (B.I.C.), de Gavin, provincia de Huesca;
 Iglesia de San Bartolomé (Granada) (B.I.C.), de Granada;
 Iglesia de San Bartolomé (Jaén), en la ciudad de Jaén;
 Iglesia de San Bartolomé (Jávea) (B.I.C.), de Jávea, provincia de Alicante;
 Iglesia de San Bartolomé (Jerez de los Caballeros) (B.I.C.), de Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz;
 Iglesia de San Bartolomé (Lejona), nombre de varias iglesias católicas en la localidad de Lejona, Vizcaya: la Ermita de San Bartolomé (Lejona), del , la Iglesia de los Oblatos, del  y la Iglesia de San Bartolomé (Lejona, 2013) (inaugurada en 2013), que sustituye a la segunda; 
 Iglesia de San Bartolomé (Librilla) (B.I.C. 12/02/2008), en la localidad de Librilla, Región de Murcia;
 Iglesia de San Bartolomé (Logroño) (B.I.C.), en la localidad de Logroño;
 Iglesia de San Bartolomé (Lupiana) (B.I.C.), de Lupiana;
 Iglesia de San Bartolomé Apóstol (Montoro) (B.I.C.-Inscrito 04/09/2002), en la localidad de Montoro, provincia de Córdoba;
 Iglesia de San Bartolomé (Montuiri) (B.I.C.), de Montuiri, en Mallorca;
 Iglesia de San Bartolomé (Murcia) (B.I.C.), de Murcia;
 Iglesia de San Bartolomé (Nerva) (B.I.C. 25/10/2005), en el municipio de Nerva, provincia de Huelva;
 Iglesia de San Bartolomé (Pociague), de la localidad de Pociague, en la provincia de Segovia;
 Iglesia de San Bartolomé (Puelles), en la localidad de Puelles, en el concejo de Villaviciosa, Asturias;
 Iglesia de San Bartolomé (Rociana del Condado), en la ciudad de Rociana del Condado, provincia de Huelva;
 Iglesia de San Bartolomé (San Bartolomé) (B.I.C.), de San Bartolomé, en la isla de Lanzarote;
 Iglesia de San Bartolomé (Tejina) (B.I.C.), en la localidad de Tejina, San Cristóbal de La Laguna;
 Iglesia de San Bartolomé (Sangarcía) (B.I.C.), en la localidad de Sangarcía, provincia de Segovia;
 Iglesia de San Bartolomé (Sevilla) (B.I.C.-Inscrito 04/07/1997), en la ciudad de Sevilla, provincia de Sevilla;
 Iglesia de San Bartolomé (Sóller) (B.I.C.), de Sóller;
 Iglesia de San Bartolomé (Tarazona de la Mancha) (B.I.C.), de Tarazona de la Mancha;
 Iglesia de San Bartolomé (Toledo) (B.I.C.), en la ciudad de Toledo, provincia de Toledo;
 Iglesia de San Bartolomé (Torreblanca), en la localidad de Torreblanca, provincia de Castellón;
 Iglesia de San Bartolomé (Úbeda) (B.I.C.), de Úbeda;
 Iglesia de San Bartolomé (Ucero) (B.I.C.), iglesia (ermita) católica en la entidad local no municipal de Comunidad de Herrera de Soria, Nafría de Ucero y Ucero, provincia de Soria;
 Iglesia de San Bartolomé (Ulea) (B.I.C.), de Ulea;
 Iglesia de San Bartolomé (Villalba del Alcor) (B.I.C. 03/06/1931), en la ciudad de Villalba del Alcor, provincia de Huelva;
 Iglesia de San Bartolomé (Los Bayos), en la localidad de Los Bayos, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (Calzadilla de los Hermanillos), en la localidad de Calzadilla de los Hermanillos, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (Lago de Omaña), en la localidad de Lago de Omaña, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (La Mata de la Bérbula), en la localidad de La Mata de la Bérbula, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (Oncina), en la localidad de Oncina, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (Prado de la Guzpeña), en la localidad de Prado de la Guzpeña, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (Redilluera), en la localidad de Redilluera, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (Redipollos), en la localidad de Redipollos, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (San Bartolomé de Rueda), en la localidad de San Bartolomé de Rueda, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (Tolibia de Abajo), en la localidad de Tolibia de Abajo, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (Vega de Viejos), en la localidad de Vega de Viejos, provincia de León;
 Iglesia de San Bartolomé (Villalacre), en la localidad de Villalacre, provincia de Burgos;
 Iglesia de San Bartolomé (Villavente), en la localidad de Villavente, provincia de León;

en Gran Bretaña 
Priory Church of St. Bartholomew the Great
 Iglesia prioral de San Bartolomé el Grande, en Londres;

en Hungría 
 Iglesia de San Bartolomé (Gyöngyös), iglesia católica en Gyöngyös

en Italia 
Chiesa di San Bartolomeo
 Iglesia de San Bartolomé (Milán) (:w:it), en la ciudad de Milán;
 Iglesia de San Bartolomé (Marne) (:w:it), en el pueblo de Marne;
 Basílica de San Bartolomeo allIsola (:w:it), iglesia basílica católica en la ciudad de Roma, que contiene los restos de apóstol Bartolomé;

en Portugal 
Igreja de São Bartolomeu
 Iglesia de San Bartolomé (Coímbra) (:w:pt), en la ciudad de Coímbra;

en República Checa 
Kostel sv. Bartoloměje
 Iglesia de San Bartolomé (Plzeň) (:w:cs), iglesia catedral en la ciudad de Plzeň;
 Iglesia de San Bartolomé (Praga) (:w:cs), iglesia en la ciudad de Praga.

En otros idiomas 
 Kostel sv. Bartoloměje (checo);
 Bartholomäuskirche (Idioma alemán);
 St. Bartholomews Church (Idioma inglés);
 Chiesa di San Bartolomeo (Idioma italiano);
 Szent Bertalan-templom (Idioma húngaro);
 Sint-Bartholomeuskerk (Idioma neerlandés);
 Igreja de São Bartolomeu (Idioma portugués);